Antolín Alcaraz (né en 1982), footballeur paraguayen ;
 Carlos Alcaraz (né en 2003), tennisman espagnol ;
 Carlos Alcaraz (né en 2002) footballeur argentin ;
 Lucas Alcaraz (né en 1966), footballeur espagnol.

 Alcaraz, commune espagnole située dans la province d'Albacete, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Sierra de Alcaraz, chaîne de montagnes de la cordillère Prébétique située dans la province d'Albacete, au Sud-Est de l'Espagne ;
 Villa Alcaraz, ou simplement Alcaraz, localité argentine située dans le département de La Paz et dans la province d'Entre Ríos.